A 24 134-es számú mellékút a Heves megyei Gyöngyös városrészei, Mátraháza és Kékestető között húzódik. Mintegy 3,5 kilométer hosszú, ötszámjegyű, irányonként egy forgalmi sávos, a 24-es főút és Kékestető között kiépített bekötőút, melynek kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves megyei Igazgatósága.

Története 

A jellegzetesen hegyi vonalvezetésű, kis ívű szerpentinekkel tagolt bekötőút 1933-ban épült és 1978-ban kapott aszfaltburkolatot.

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Források

Referenciák

Külső hivatkozások 

Magyar Közút Kht.

24134